Ирини, Янош
Ирини (станция метро) — станция Афинского метрополитена.